Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2022 года прошёл в два этапа с 15 сентября 2021 года по 16 мая 2022 года. За 8 путёвок на финальный турнир боролись рекордные 52 сборные, включая хозяев чемпионата сборную Чехии. Впервые участие принимала сборная Андорры. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 2003 года.

В данном розыгрыше был введён новый формат отборочного турнира. Теперь все сборные были разделены на два дивизиона: Лигу A и Лигу B. Состав лиг формировался на основе таблицы коэффициентов, составленной по итогам четырёх предыдущих отборочных турниров. Турнир проходил в два этапа. По итогам первого этапа сборные, занявшие последние места в группах Лиги A, перемещались во втором раунде в Лигу B. Победители групп Лиги B на первом этапе играли во втором в Лиге A и боролись за выход на финальный турнир. Аналогично по итогам второго этапа произошла ротация сборных между лигами, по итогам которой был сформирован состав участников лиг на первом этапе следующей квалификации.

Первый раунд 
Жеребьёвка прошла 11 марта 2021 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Сборные были поделены на Лигу A и Лигу B на основании таблицы коэффициентов, учитывающей результаты сборных на четырёх предыдущих отборочных турнирах. Первые 28 сборных рейтинга сформировали Лигу A, остальные 24 — Лигу B.

Лига A 
Сборные, занявшие первые три места в группах, продолжают борьбу за выход на финальный турнир во втором раунде. Последние команды групп переходят в Лигу B и на втором этапе сражаются за возвращение в высший дивизион перед следующим турниром.

Группа A1 
 20-26 октября 2021 (Харкема, Ассен)

 Австрия 1:0 Шотландия
 Нидерланды 4:1 Украина
 Шотландия 1:1 Украина
 Нидерланды 0:1 Австрия
 Украина 0:1 Австрия
 Шотландия 0:3 Нидерланды

Группа A2 
 15-21 сентября 2021 (Стара-Пазова)

 Исландия 1:2 Швеция
 Франция 2:0 Сербия
 Франция 2:0 Исландия
 Швеция 4:0 Сербия
 Сербия 0:2 Исландия
 Швеция 0:1 Франция

Группа A3 
 15-21 сентября 2021 (Волгоград)

 Германия 6:1 Словения
 Россия 0:1 Бельгия
 Германия 0:0 Россия
 Бельгия 5:0 Словения
 Словения 1:2 Россия
 Бельгия 1:2 Германия

Группа A4 
 20-26 октября 2021 (Копенгаген, Видовре)

 Венгрия 0:2 Финляндия
 Дания 6:0 Турция
 Дания 3:0 Венгрия
 Финляндия 5:0 Турция
 Турция 0:3 Венгрия
 Финляндия 1:2 Дания

Группа A5 
 20-26 октября 2021 (Лимерик)

 Швейцария 3:1 Северная Ирландия
 Ирландия 0:1 Англия
 Англия 8:1 Северная Ирландия
 Швейцария 3:2 Ирландия
 Северная Ирландия 0:2 Ирландия
 Англия 1:0 Швейцария

Группа A6 
 19-25 октября 2021 (Албуфейра, Фару)

 Испания 3:0 Словакия
 Португалия 1:2 Чехия
 Чехия 2:1 Словакия
 Испания 4:0 Португалия
 Словакия 2:4 Португалия
 Чехия 1:3 Испания

Группа A7 
 20-26 октября 2021 (Падуя, Абано-Терме, Кальдьеро)

 Норвегия 7:0 Азербайджан
 Польша 0:4 Италия
 Италия 9:0 Азербайджан
 Норвегия 3:1 Польша
 Азербайджан 0:2 Польша
 Италия 1:1 Норвегия

Лига B

Группа B1 
 20-26 октября 2021 (Могилёв, Шклов)

 Беларусь 6:0 Кипр
 Северная Македония 3:0 Фареры
 Фареры 2:0 Кипр
 Беларусь 3:1 Северная Македония
 Кипр 2:4 Северная Македония
 Фареры 0:5 Беларусь

Группа B2 
 20-26 октября 2021 (Албена, Дробич)

 Литва 1:5 Болгария
 Греция 7:0 Казахстан
 Болгария 3:0 Казахстан
 Греция 5:1 Литва
 Казахстан 0:1 Литва
 Болгария 2:0 Греция

Группа B3 
 19-25 октября 2021 (Андорра-ла-Велья)

 Молдова 0:0 Албания
 Уэльс 3:0 Андорра
 Уэльс 4:0 Молдова
 Албания 1:0 Андорра
 Андорра 1:0 Молдова
 Албания 1:4 Уэльс

Группа B4 
 20-26 октября 2021 (Та-Кали)

 Израиль 1:0 Мальта
 Грузия 1:2 Румыния
 Израиль 1:1 Грузия
 Румыния 5:2 Мальта
 Мальта 0:1 Грузия
 Румыния 1:0 Израиль

Группа B5 
 19-25 октября 2021 (Пула, Пореч)

 Латвия 0:3 Косово
 Хорватия 2:0 Лихтенштейн
 Косово 2:1 Лихтенштейн
 Хорватия 3:1 Латвия
 Лихтенштейн 0:0 Латвия
 Косово 0:1 Хорватия

Группа B6 
 19-25 октября 2021 (Мостар, Широки-Бриег)

 Эстония 0:2 Черногория
 Босния и Герцеговина 13:0 Армения
 Босния и Герцеговина 4:0 Эстония
 Черногория 4:0 Армения
 Армения 0:6 Эстония
 Черногория 0:1 Босния и Герцеговина

Сравнение команд, занявших вторые места

Второй раунд 
По итогам второго раунда победители групп Лиги A выходят на финальный турнир чемпионата Европы. Команды, занявшие последние места, переходят в Лигу B перед следующей квалификацией. Победители групп Лиги B и лучшая вторая команда переходят в Лигу A.

Лига A

Группа A1 
 6-12 апреля 2022 (Бурос, Гётеборг)

 Дания 2:0 Хорватия
 Польша 2:4 Швеция
 Дания 5:1 Польша
 Швеция 4:0 Хорватия
 Швеция 2:0 Дания
 Хорватия 0:6 Польша

Группа A2 
 12 апреля 2022 (Дюссельдорф)

 Финляндия 1:1 (пенальти 1:2) Германия

Группа A3 
 6-12 апреля 2022 (Бертон-апон-Трент, Лафборо)

 Англия 3:0 Уэльс
 Исландия 1:2 Бельгия
 Англия 2:0 Исландия
 Бельгия 1:1 Уэльс
 Бельгия 0:3 Англия
 Уэльс 1:0 Исландия

Группа A4 
 10-16 мая 2022 (Вельс, Бад-Вимсбах-Найдхартинг)

 Украина 0:5 Норвегия
 Австрия 4:0 Болгария
 Норвегия 6:0 Болгария
 Австрия 1:0 Украина
 Норвегия 1:0 Австрия
 Болгария 0:0 Украина

Группа A5 
 6-12 апреля 2022 (Падуя, Абано-Терме, Куртароло)

 Венгрия 2:1 Швейцария
 Италия 6:0 Босния и Герцеговина
 Швейцария 7:0 Босния и Герцеговина
 Италия 3:1 Венгрия
 Швейцария 1:3 Италия
 Босния и Герцеговина 1:3 Венгрия

Группа A6 
 6-12 апреля 2022 (Брага, Фан, Фафи, Вила-Нова-ди-Фамаликан)

 Испания 9:0 Румыния
 Португалия 0:2 Нидерланды
 Испания 6:0 Португалия
 Нидерланды 5:0 Румыния
 Нидерланды 2:2 Испания
 Румыния 1:3 Португалия

Группа A7 
 6-12 апреля 2022 (Острава, Опава, Фридек-Мистек)

 Франция 3:0 Греция
 Ирландия 2:0 Чехия
 Франция 3:0 Ирландия
 Чехия 1:3 Греция
 Чехия 1:5 Франция
 Греция 0:1 Ирландия

Лига B

Группа B1 
 6-12 апреля 2022 (Ларн, Белфаст)

 Фареры 0:2 Азербайджан
 Северная Ирландия 1:1 Мальта
 Азербайджан 1:2 Мальта
 Северная Ирландия 5:0 Фареры
 Азербайджан 0:1 Северная Ирландия
 Мальта 3:2 Фареры

Группа B2 
 6-12 апреля 2022 (Ново-Место, Брежице)

 Словения 3:1 Молдова
 Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
 Словения 7:0 Лихтенштейн
 Северная Македония 2:1 Молдова
 Северная Македония 0:1 Словения
 Молдова 3:1 Лихтенштейн

Группа B3 
 6-12 апреля 2022 (Елгава, Саласпилс)

 Литва 1:0 Черногория
 Сербия 4:0 Латвия
 Сербия 2:0 Литва
 Черногория 0:1 Латвия
 Черногория 0:4 Сербия
 Латвия 0:0 Литва

Группа B4 
 5-11 апреля 2022 (Эдинбург, Фолкерк)

 Эстония 1:2 Косово
 Шотландия 3:0 Казахстан
 Шотландия 7:1 Эстония
 Косово 2:1 Казахстан
 Косово 2:3 Шотландия
 Казахстан 1:0 Эстония

Группа B5 
 5-11 апреля 2022 (Андорра-ла-Велья)

 Словакия 8:0 Армения
 Андорра 1:0 Грузия
 Грузия 2:0 Армения
 Словакия 6:0 Андорра
 Грузия 0:4 Словакия
 Армения 1:3 Андорра

Группа B6 
 5-11 апреля 2022 (Манавгат)

 Израиль 2:0 Албания
 Турция 3:2 Кипр
 Албания 2:0 Кипр
 Турция 1:2 Израиль
 Албания 1:9 Турция
 Кипр 0:3 Израиль

Сравнение команд, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2021 год в женском футболе
2022 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет